Башки́рия может означать:

Топоним 

 Башкирия — одно из названий Башкирской АССР и Башкортостана, используется в средствах массовой информации и общении. Применяется также к Уфимской провинции.

География 
 «Башкирия» — национальный парк на территории Башкортостана.

История 
 Башкирия — одно из названий Исторического Башкортостана — историко-географическая область, территория исторического расселения башкирского народа.
 Башкирская Автономная Советская Социалистическая Республика — автономная республика в составе РСФСР.
 Большая Башкирия — Башкирская АССР после присоединения к Малой Башкирии территории Уфимской губернии.
 Малая Башкирия — первоначальная территория автономного Башкурдистана.

Организации и учреждения 
 «Башкирия» — агропромышленный банк.
 «Башкирия» — софтбольный клуб.
 «Башкирия» — спидвейный клуб.
 «Башкирия» — гостиница в городе Уфе.

Прочее 
 «Башкирия» — серия советских ЭВМ.
 (2657) Башкирия — астероид.
 «Литературная Башкирия» — альманах

См. также 
 
 Комсомолец Башкирии

Примечания